Parque da Cidade (Buenos Aires)

Brasil 
 Parque da Cidade Dona Sarah Kubitschek — em Brasília
 Parque da Cidade Dom Nivaldo Monte — Natal, Rio Grande do Norte
 Parque da Cidade Joventino Silva — Salvador, Bahia
 Parque da Cidade (Rio de Janeiro) — na capital Rio de Janeiro
 Parque da Cidade (São José dos Campos) - cidade do interior de São Paulo
Parque da Cidade João Mendes Olímpio de Melo - cidade de Teresina ,Piauí

Portugal 
 Parque da Cidade do Porto — parque urbano do Porto
 Parque da Cidade da Póvoa de Varzim — parque urbano da Póvoa de Varzim
 Parque da Cidade de Viseu — em Viseu
 Parque da Cidade (bairro) — bairro da cidade da Póvoa de Varzim

Desambiguações de topônimos